Бочкари — название населённых пунктов в России.

 Бочкари — село в Целинном районе Алтайского края.
 Бочкари — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Бочкари — село в Сокольском районе Нижегородской области.
 Бочкари — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Бочкари — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Бочкари — деревня в Тугулымском районе Свердловской области.
 Бочкари — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.